Der Bauer Watertechnology Cup 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 6. November 2010 in Eckental stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 sowie der Head German Masters Series 2010 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Sieger im Einzel wurde der ungesetzte Igor Sijsling, der im Finale den ebenfalls ungesetzten Ruben Bemelmans in drei Sätzen bezwang. Es war Sijslings zweiter Karrieretitel. Vorjahressieger Daniel Brands trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an. Im Doppel gewannen die topgesetzten Scott Lipsky und Rajeev Ram das Finale gegen die an Position drei gesetzten Sanchai Ratiwatana und Sonchat Ratiwatana im Match-Tie-Break.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld gab es zwei verletzungsbedingte Absagen. Andreas Haider-Maurer musste aufgrund einer Verletzung an der Hüfte seine Teilnahme am Einzelwettbewerb absagen. Für ihn rückte Frederik Nielsen als Lucky Loser in das Hauptfeld. Im Doppel sagte Lado Tschichladse wegen einer Knöchelverletzung, die er sich in der ersten Runde der Einzelkonkurrenz zugezogen hatte, ab. Für ihn und seinen Partner Stefan Koubek spielten Sadik Kadir und Purav Raja als Ersatz.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 137 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 133 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 136 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Eckental